Gelderlander (paard), rij- en tuigpaard uit de provincie Gelderland
 De Gelderlander, regionaal dagblad in de provincie Gelderland
 een inwoner van de provincie Gelderland

Zie ook 
 Gelderland (doorverwijspagina)